Protolaurasie (Proto-laurasie) byl kontinent, který se vytvořil na jižní polokouli v mladších starohorách po rozpadu superkontinentu Rodinie, asi před 650 milióny let. Tvořily ho post-rodinské kontinenty Laurentie, Sibiř, Baltika a Západní Gondwana. (Západní Gondwana obsahovala část budoucí západní Afriky, část Jižní Ameriky a Floridu.)

Asi před 600 milióny let, kdy se Protolaurasie rozkládala kolem jižního pólu jako dnes Antarktida, do ní ze severu narazila Protogondwana a spojením obou pevnin vznikl krátkodobě superkontinent Pannotie. Západní Gondwana pak už zůstala pohromadě s Protogondwanou (Východní Gondwanou) a Protolaurasie už se v původní podobě neobnovila.

Kontinenty
Proterozoikum
Paleogeografie